Puede referirse:
 A una situación incómoda o embarazosa por la que pasa una persona. 
 A un viento típico del verano, caracterizado por su alta temperatura;
 Al sofoco, sensación asociada a la menopausia;

Enlaces externos